Байерн () — имя собственное; распространено в виде фамилий, названий и топонимов.
 Байерн, Фридрих Самойлович (1817—1886) — российский естествовед и археолог.
 Байерн — община в Германии, в земле Бавария.
 «Байерн» — серия германских линейных кораблей периода Первой мировой войны.
 «Байерн» — германский линейный корабль времён Первой мировой войны, головной корабль серии супердредноутов типа «Байерн».
 Байерн — транслитерированная передача немецкого слова-термина , ранее в некоторых источниках встречалось неправильное написание так соответствующего футбольного клуба. См. также Bayern 1, Bayern 2, BayernLB. См. также